Кура́ — мелководная река в Ставропольском крае России. Длина 198 км, площадь бассейна — 1250 км².

Берёт начало отводом реки Малки у станицы Марьинская. Теряется в полупустынях на востоке Северного Кавказа (Ногайская степь). В Курском районе на реке сооружён ряд водохранилищ (в том числе Ростовановское, Курское).

Малый участок Куры образует административную границу с Кабардино-Балкарией.

Примечания 

Реки Ставропольского края
Реки Кабардино-Балкарии